Vincelles, commune française du Jura
 Vincelles, commune française de la Marne
 Vincelles, commune française de Saône-et-Loire
 Vincelles, commune française de l'Yonne

 est le nom de famille complet d’une famille subsistante de la noblesse française, souvent réduit à de Vincelles selon l’usage. 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France